Csehország
 Štěchovice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Štěchovice, település a Közép-csehországi kerület Nyugat-prágai járásában